Пергам:

 Пергам — античный город в исторической области Мизия на западе Малой Азии.
 Пергам — персонаж древнегреческой мифологии